Seznam divizij z zaporedno številko 18.

Seznam 
 Pehotne
 18. (vzhodna) divizija (Združeno kraljestvo)
 18. divizija (Finska)
 18. divizija (Južni Vietnam)
 18. divizija (Japonska)
 18. divizija NOVJ

 Zračnoprevozne
 18. zračnoprevozna divizija (ZDA)

Glej tudi